Ферна́ндо Сан-Эмете́рио Ла́ра (; род. 1 января 1984 в Сантандере) — испанский профессиональный баскетболист. Выступает за баскетбольный клуб «Валенсия».

Карьера 
Фернандо Сан-Эметерио начал свою карьеру в молодёжной команде «Вальядолида». В лиге дебютировал 29 сентября 2001 в матче против «Кахасоля». Летом 2006 года он перешёл в «Жирону», с которым он в сезоне 2006/2007 выиграл Кубок Вызова ФИБА. После двух лет в «Жироне» Сан-Эметерио перешёл в «Басконию», с которой он выиграл несколько турниров, в том числе выиграв Кубок Испании 2009 года и чемпионат 2009/10. В сезоне 2010/11 он был выбран самым ценным игроком испанской лиги,, а также был зачислен в символическую сборную Евролиги и символическую сборную чемпионата Испании.
Фернандо Сан-Эметерио принял участие в чемпионате Европы до 18 лет в Германии в 2002 году. Испания завершила турнир только на девятом месте.
За главную сборную дебютировал 1 августа 2010 в матче против Канады. Чемпион Европы 2011 года.

Статистика

Достижения 
 Кубок Вызова ФИБА: 2006/2007
 Суперкубок Испании: 2008
 Королевский кубок Испании: 2010
 Чемпионат Испании: 2010, 2017
 Чемпионат Европы: 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на euroleague.net
 Профиль на eurobasket.com
 Профиль на fiba.com
 Профиль на acb.com

Баскетболисты Испании
Игроки БК «Вальядолид»
Игроки БК «Жирона»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры Испании